Szwajcaria:
 Delley – dawna gmina w kantonie Fryburg
 Delley-Portalban – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Broye

Osoby:
 Pierre Delley – szwajcarski polityk